Чемпионат Африки по международным шашкам — соревнование по шашкам, среди мужчин проводится с 1980 года. С 2014 года проводятся и в формате блиц.

В июле 2018 прошёл первый чемпионата Африки среди женщин.

Мужчины

Блиц

Команды

Блиц (команды)

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Федерации шашек Нидерландов 
 Чемпионы Африки на сайте ФМЖД
 Календарь на 2014 год сайте ФМЖД
 Архив журналов «Шашки» 1987 №1. Чемпионат Африки 1985
 Журнал «Шашки» 1984 №6 Таблица ЧА-1984
 Журнал «Шашки» 1987 №1 Таблица ЧА-1985

Чемпионаты Африки по международным шашкам